В 2000 году чемпионат Европы по греко-римской борьбе проходил в апреле в Москве (Россия), а чемпионаты Европы по вольной борьбе среди мужчин и женщин — в Будапеште (Венгрия).

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

2000 год в Москве
2000
2000 год в борьбе
Международные спортивные соревнования в Москве
Апрель 2000 года
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Спорт в России в 2000 году
борьба
Спорт в Венгрии в 2000 году
Чемпионаты Европы в России
Чемпионаты Европы в Венгрии